Heppner (Oregon), plaats in de Verenigde Staten

Personen
 Jens Heppner (1964), voormalig Duitse profwielrenner
 Ben Heppner (1956), Canadees tenor
 Ben Heppner (1943–2006), Canadees politicus
 Kris Heppner (1977), Amerikaans American footballer
 Mikey Heppner, Canadees gitarist
 Nancy Heppner (1971), Canadees politica
 Peter Heppner (1967), Duits zanger 
 Reinhart Heppner, (1931), Duits geoloog
 Simone Reuthal (1979), geboren Heppner, Duitse radio- en televisiepersoonlijkheid
 Uwe Heppner (1960), Duits roeier